Эджуорт, также Эджворт () — ирландская фамилия. Известные носители:
 Эджворт, Кеннет (1880—1972) — ирландский астроном, экономист и инженер.
 Эджуорт, Мария (1767—1849) — английская писательница, эссеист, публицист.
 Эджуорт, Ричард Лоуэлл (1744—1817) — англо-ирландский политик, писатель и изобретатель.
 Эджуорт, Фрэнсис Исидор (1845—1926) — английский экономист и статистик.